Alexander Buchanan peut faire référence à :

, un homme politique australien,
 , aîné des trois enfants de Sir Walter Buchanan,
Alexander Buchanan, prisonnier de

Voir aussi